Ledizione 1953 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Bp. Vörös Lobogó, che conquistò il suo 17º titolo.

Capocannoniere del torneo fu Ferenc Puskás del Bp. Honvéd con 27 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Bp. Vörös Lobogó campione d'Ungheria 1953.
 Bp Postás e SORTEX retrocesse in Nemzeti Bajnokság II.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1953
Campionato ungherese di calcio